Барнхилл, Джон ():
 Барнхилл, Джон (1938—2013) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБЛ, НБА и АБА.
 Барнхилл, Джон (1903—1973) — игрок в американский футбол, тренер и спортивный администратор студенческих команд.
 Барнхилл, Джон (1905—1971) — член Ольстерской юнионистской партии Сената в парламенте Северной Ирландии.